Muzzarelli ist der Familienname folgender Personen:

 Adele Muzzarelli (1816–1885), italienische Soubrette, Sängerin und Tänzerin
 Agnese Muzzarelli (* 1980), italienische Schauspielerin
 Alfonso Muzzarelli (1749–1813), italienischer Jesuit und Theologe
 Alfred Muzzarelli (1890–1958), österreichischer Opernsänger (Bassbariton)
 Antonio Muzzarelli (1744–1821), italienischer Tänzer und Choreograph
 Girolamo Muzzarelli (1553–1561), Erzbischof von Conza